Peter Stephan ist der Name folgender Personen:

* Peter Stephan (Politiker, 1818) (1818–1888), deutscher Politiker (NLP)
 Peter Stephan, Pseudonym von Fritz Westphal (* 1921), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Peter Stephan (Maler) (1927–2014), deutscher Maler und Grafiker 
 Peter Stephan (Verwaltungsbeamter) (* 1946), deutscher Lehrer, Landrat und Verwaltungsbeamter 
 Peter Stephan (Politiker, 1951) (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Stephan (Fußballspieler) (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Peter Stephan (Kunsthistoriker) (* 1963), deutscher Archäologe und Kunsthistoriker 
 Peter Stephan (Ingenieur) (* 1963), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Peter Friedrich Stephan (* 1959), deutscher Designer und Autor